

Teatro
L'inganno (Sleuth), opera teatrale del 1970 scritta da Anthony Shaffer

Cinema
L'inganno (Sleuth) – film del 1972 tratto dall'omonima opera teatrale di Anthony Shaffer
L'inganno (Die Fälschung) – film del 1981 diretto da Volker Schlöndorff
Arlington Road - L'inganno (Arlington Road) – film del 1999 diretto da Mark Pellington
L'inganno – film per la televisione del 2003 diretto da Rossella Izzo
L'inganno (The Beguiled) – film del 2017 diretto da Sofia Coppola

Letteratura
L'inganno (Die Betrogene) – racconto lungo di Thomas Mann del 1953
L'inganno (The Beguiled) – romanzo del 1966 scritto da Thomas P. Cullinan
 L'inganno (The Hargrave Deception) – romanzo di E. Howard Hunt del 1980, Segretissimo n. 978
L'inganno (Deception) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2010
 L'inganno – romanzo di Heather Graham Pozzessere
 L'inganno – romanzo di Andrea Santini

Episodi televisivi
 L'inganno (Fakin' It) – episodio della terza stagione di Arrested Development - Ti presento i miei
 L'inganno – episodio della sesta stagione di Carabinieri
 L'inganno (Promises, Promises) – episodio della terza stagione di Cinque in famiglia
 L'inganno (Deja Vu) – episodio della settima stagione di Dallas
 L'inganno (While You Were Snoring) – episodio della terza stagione di Doc
 L'inganno (Hey diddle diddle) – episodio della sesta stagione di Dream On
 L'inganno (Renunciation) – episodio della seconda stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 L'inganno (Misleader) – episodio della prima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 L'inganno (Deception) – episodio della quarta stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 L'inganno (Depraved Heart) – episodio della prima stagione di Lie to Me
 L'inganno (Manifest Necessity) – episodio della sesta stagione di The Practice - Professione avvocati
 L'inganno (Goodbye) – episodio della settima stagione di The Practice - Professione avvocati
 L'inganno (Still a Team) – episodio della quarta stagione di Still Standing
 L'inganno (Good Housekeeping) – episodio della prima stagione di The Closer